Комсомолка:
 название девушки — члена ВЛКСМ;
 разговорное название газеты «Комсомольская правда»;
 название населённых пунктов (топоним).

Топоним 
 Комсомолка — посёлок в Макарьевском районе Костромской области.
 Комсомолка — деревня в Идринском районе Красноярского края.
 Комсомолка — посёлок в Агрызском районе Татарстана.

См. также